

Geografie 
 Manhattan (New York), stadsdeel van de Amerikaanse stad New York
 Manhattan (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Manhattan (Kansas), plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Manhattan (Montana), plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Manhattan Beach (Californië), plaats in de Amerikaanse staat Californië

Overige 
 Manhattan (film), film van Woody Allen uit 1979
 Manhattan (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2014
 Manhattan Bridge, brug in de Amerikaanse stad New York
 Manhattan (cocktail), cocktail
 Manhattan (nummer), single van de Nederlandse band G'race
 Manhattan (schip, 1962), Amerikaanse olietanker
 Manhattanproject (operatie), geheime operatie waarmee de VS in de Tweede Wereldoorlog de atoombom ontwikkelden